Natagaima (Colombia), gemeente in de Colombiaanse provincie Tolima
Natagaima (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen